Allsvenskan i handboll 1961/1962 vanns av IK Heim, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Kjell Jarlenius, IK Heim - 18 matcher, 152 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1961
Sport i Sverige 1962
1961/1962
Handbollssäsongen 1961/1962